Skala peut désigner :

dans toutes les langues:
Skala, un cultivar de pommier d'origine Russe et résistant à la tavelure.

en bulgare  :
Skala, un village bulgare de l'obchtina de Soungourlare, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Skala, un village bulgare de l'obchtina de Doulovo, situé dans l'oblast de Silistra.
en grec  :
Skala, un nom de localité très répandu en Grèce (voir  Σκάλα), équivalent du mot « échelle » désignant un port, souvent dépendant d'une localité située à l'intérieur des terres. Exemples : Skala de Patmos, Skala d'Oropos, Skala d'Eressos...
en polonais :
Skała, ville de Pologne, située dans le sud du pays, dans la voïvodie de Petite-Pologne.

Homonymie de toponyme